Йя́миярви, также Я́миярви () — община в провинции Сатакунта, губерния Западная Финляндия, Финляндия. Общая площадь территории — 224,33 км², из которых 9,99 км² — вода.

В Йямиярви расположен аэродром, являющийся одним из самых крупных парашютно-спортивных центров Финляндии.

Демография 
На 31 января 2011 года в общине Йямиярви проживают 2045 человек: 1027 мужчин и 1018 женщин.

Финский язык является родным для 99,46 % жителей, шведский — для 0 %. Прочие языки являются родными для 0,54 % жителей общины.

Возрастной состав населения:
 до 14 лет — 16,33 %
 от 15 до 64 лет — 59,51 %
 от 65 лет — 23,96 %

Изменение численности населения по годам:

События 
20 апреля 2014 года в Йямиярви произошла крупнейшая в Финляндии за несколько десятков лет авиакатастрофа: лёгкий самолёт с парашютистами упал и сгорел, погибли 8 человек; трое получили травмы, но остались живы, выпрыгнув с парашютами из падающего самолёта.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Общины Финляндии
Сатакунта